

Квемадо — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Квемадо — переписна місцевість, штат Техас